Gavialinae — підродина великих напівводних крокодилових рептилій, схожих на крокодилів, але зі значно тоншими мордами. Gavialinae — одна з двох основних підродин у родині гавіалових (Gavialidae), інша — підродина Tomistominae, яка містить псевдогавіалів та вимерлих родичів.

Класифікація 
Gavialinae вперше був запропонований Nopcsa в 1923 році, і був кладистично визначений Brochu у 2003 році як Gavialis і всі крокодили, більш тісно пов'язані з ним, ніж Tomistoma schlegelii.

Колись вважалося, що псевдоґавіал має лише віддалені стосунки з ґавіалом, попри його схожий вигляд. Псевдогавіали та інші томістоміни традиційно класифікувалися в надродині Crocodyloidea як близькі родичі крокодилів, ґрунтуючись виключно на морфологічних доказах. Однак нещодавні молекулярні дослідження з використанням секвенування ДНК виявили, що вони насправді більш тісно пов'язані один з одним, ніж із будь-яким іншим сучасним крокодилом.

Розміщення вимерлих гавіалід між Gavialinae і Tomistominae не вивчено. Наведена нижче кладограма взята з Iijima et al. 2022 року:

Примітки 

Підродини плазунів